Příjmení Zavřel nosí tyto osobnosti:

 František Zavřel, vícero nositelů, viz rozcestník
 Jakub Zavřel (* 1996), český rychlostní kanoista, mistr Evropy
 Jan Zavřel (1879–1946), český zoolog, entomolog a rektor MU
 Ing. arch. Jan Zavřel (1901–1981), český architekt
 Jiří Zavřel (1949–2010), český herec
 Miroslav Zavřel (1932–2021), český a československý politik, po sametové revoluci poslanec FS za OF, ODS a KAN
 Petr Zavřel (* 1954), český historik a archeolog
 Štěpán Zavřel (1932–1999), český ilustrátor, grafik a malíř
 Vlastimil Zavřel (* 1954), český herec
 Zdeněk Zavřel (* 1943), český architekt a vysokoškolský pedagog

Česká příjmení